Галина Александровна Аглямова (Богданова) (р. 1961) — российский экономист и менеджер-, бывший вице-президент по финансам НМЛК, член Совета директоров Металлоинвеста. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации.

Биография 
Галина Александровна Аглямова родилась в 1961 году. Закончила Московский институт стали и сплавов по кафедре экономики и менеджмента в 1985 году. Имеет сына 1986 года рождения.

Кандидат экономических наук. Диссертацию на тему «Стратегия управления экономической добавленной стоимостью (на примере ОАО „Новолипецкий металлургический комбинат“)» защитила в 2005 г. на кафедре проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В качестве научного руководителя выступил доктор технических наук, профессор B.C. Лисин, владелец НЛМК.

Заслуженный экономист Российской Федерации.

Работа на НЛМК 
Практически вся трудовая деятельность Г. А. Аглямовой связана с Новолипецким металлургическим комбинатом.

 1980—1985 гг. — учеба в МИСиС.
 1985—1986 гг. — инженер-экономист лаборатории экономического анализа Новолипецкого металлургического комбината.
 1986—1994 гг. — инженер-экономист, экономист, экономист II категории планово-экономического отдела АО «НЛМК».
 1994 г. — начальник бюро анализа конъюнктуры металлопродукции отдела конъюнктуры рынка АО «НЛМК».
 1994—1996 гг. — заместитель начальника отдела конъюнктуры рынка АО «НЛМК».
 1996—1997 гг. — заместитель начальника управления экономики — начальник отдела экономического анализа и прогноза управления экономики дирекции по экономике АО «НЛМК».
 1997—2000 гг. — заместитель директора по экономике — начальник отдела экономического анализа и прогноза дирекции по экономике ОАО «НЛМК».
 2000—2006 гг. — директор по экономике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
 2006—2013 гг. — вице-президент по финансам ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
 2013 — по настоящее время — независимый неисполнительный директор Совета директоров компании «Металлоиинвест».

Во время своего руководства финансовым и экономическим блоком НЛМК Г. А. Аглямова считалась успешным менеджером. Как отмечали СМИ, она превратила Новолипецкий металлургический комбинат в одно из самых финансово прозрачных предприятий отрасли не только в России, но и в мире, прибыль комбината возросла более чем в полтора раза. Г. А. Аглямову неоднократно включали в рейтинги самых богатых и влиятельных женщин России.

Отставка 
Об отставке Г. А. Аглямовой стало известно в начале 2013 г. 18 января 2013 г. СМИ сообщили, что директор по стратегическому развитию НЛМК Г. Федоришин сменил Г. Аглямову на посту вице-президента НЛМК по финансам, который она занимала с 2006 г. Официальное сообщение НЛМК последовало только месяц спустя, 20 февраля 2013 г. В нем было официально объявлено «о решении Галины Аглямовой покинуть пост вице-президента по финансам в связи с переходом на другую работу». Как отмечалось в сообщении, за время руководства Г. А. Аглямовой финансовым и экономическим блоком «НЛМК превратился в компанию мирового уровня, вдвое увеличив стоимость активов и показав рекордные финансовые результаты».

Отставку Г. А. Аглямовой прокомментировал владелец комбината Владимир Лисин. Он заявил: «Я хочу поблагодарить Галину Александровну за большой вклад в развитие компании. За годы ее работы Группа НЛМК приобрела и сохранила статус одной из самых привлекательных для инвестиций компаний металлургического сектора. Дополнительно хотелось бы отметить заслуги Галины Аглямовой как руководителя координационного центра, управлявшего работой предприятий Группы в кризисных условиях 2008—2009 годов».

Работа в «Металлоинвесте» 
О какой «другой работе» говорилось в официальном сообщении, стало известно только в октябре 2013 г., после того, как акционеры Управляющей компании «Металлоинвест» избрали новый совет директоров из 7 человек, куда вошла, в частности, и Г. А. Аглямова в качестве независимого директора. В июне 2016 г. она сохранила свое место в совете директоров. В августе 2016 г. Г. А. Аглямова вошла в Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии, сохранив за собой председательство в Комитете по аудиту.

Примечания 

Выпускники МИСиСа